L'édition 2013 du tournoi du Queen's s'est déroulée du 10 au  sur gazon. Ce tournoi marque aussi le début de la très courte saison sur gazon en parallèle du tournoi de Halle 2013.

Faits marquants 
 L'Américain Mardy Fish, qui souffre de problèmes cardiaques depuis plusieurs mois, décide de se retirer du tournoi.
 Le Russe Dmitri Toursounov ( mondial) déclare forfait pour cause de blessure. Il est remplacé par le Français Kenny de Schepper.
 Andy Murray s'impose en finale contre le Croate Marin Čilić, tenant du titre, et remporte le tournoi londonien pour la troisième fois. Il empoche ainsi le  ATP en simple de sa carrière.
 En double, les frères Bob et Mike Bryan s'imposent en finale face à Alexander Peya et Bruno Soares. Ils remportent leur  ensemble et leur  londonien, devenant les joueurs les plus titrés du tournoi.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queens
ATP 2013
Tennis en Angleterre en 2013
Tennis en juin 2013